El tesoro de Sierra Madre puede hace referencia a los siguientes artículos:
El tesoro de Sierra Madre (novela);
El tesoro de Sierra Madre (película)